Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel KDB Korea Open) van 2012 vond plaats van 17 tot en met 23 september 2012 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster María José Martínez Sánchez bereikte de kwartfinale. Het eerste reekshoofd Caroline Wozniacki uit Denemarken won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als derde geplaatste Estse Kaia Kanepi in twee sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar 19e WTA-titel, de eerste sinds meer dan een jaar. De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de kwartfinale; haar landgenote Arantxa Rus kwam niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Natalie Grandin en Vladimíra Uhlířová waren als derde geplaatst – zij bereikten de halve finale waar ze verloren van de latere winnaressen. Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones/Abigail Spears won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Akgul Amanmuradova en Vania King in de match-tiebreak. Kops-Jones en Spears wonnen hiermee hun vierde gezamenlijke titel. Kops-Jones bezit nog twee titels met andere partners; Spears vier.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Seoel 2012
Seoel